Рустам Джульбаев (; 1914 год, село Голбо) — бригадир навалоотбойщиков шахты № 4 рудоуправления «Сулюктауголь» треста «Киргизуголь» Министерства угольной промышленности СССР, Ошская область, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1957). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР 4-го созыва.

Родился в 1914 году в крестьянской семье в селе Голбо (сегодня — Лейлекский район). С 1943 года — бригадир навалоотбойщиков на шахте № 4 рудоуправления «Сулюктауголь» треста «Киргизуголь».

Досрочно выполнил личные социалистические обязательства Пятой пятилетки (1951—1955) и годовые производственные задания 1956 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В 1955 году избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 4-го созыва.

Воспитал несколько десятков молодых шахтёров.

Умер  — в 1971 году.

 Память
Его именем названа средняя школа № 4 и улица в городе Сулюкта.
 
 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За трудовое отличие»

Литература 
 Герои Социалистического Труда Киргизстана. — Фрунзе: Изд. «Кыргызстан», 1966
  Библиография

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 4-го созыва